Acrònim de Gran Mestre, el títol més important en escacs, només per sota del de Campió del món.
 Acrònim de General Motors Corporation, empresa nord-americana d'automoció.
 Grau Mitjà (també CFGM), un dels cicles de la formació professional.
 Guerra Mundial.